Les Interligues sont des compétitions de handball jeunes organisées par la Fédération française de handball permettant aux jeunes de moins de 15 ans de toute la France de s'affronter. Les équipes de ligue sont des sélections représentant leur région.

Fonctionnement 
Pour l'année 2008-2009 ce sont les joueurs nés en 1994 qui seront sélectionnables.
Tournoi en 3 tours

Palmarès masculin

Palmarès féminin 

Compétition de handball en France